Weertman ist der Familienname folgender Personen:

 Ferry Weertman (* 1992), niederländischer Schwimmsportler
 Johannes Weertman (1925–2018), US-amerikanischer Materialwissenschaftler und Geophysiker
 Julia R. Weertman (1926–2018), US-amerikanische Materialwissenschaftlerin

Sonstiges:
 Weertman Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis